Burkina Fasót 13 régió és azon belül 45 tartomány alkotja.

Régiók

Tartományok

Ko~zigazgatas
Közigazgatás országok szerint
Afrika országainak közigazgatása